Сборная Испании по регби () представляет Испанию в международных матчах и турнирах по регби-15 высшего уровня. Первая сборная была укомплектована в конце 1920-х годов, а первый матч сыгран с итальянцами в 1929 году. Испанская национальная команда принимала участие в розыгрыше кубка мира 1999 года. Испанцы попали в одну группу с Уругваем, Шотландией и ЮАР и не смогли одержать ни одной победы. Также испанцы участвуют в Кубке европейских наций.

Выступления

Чемпионат мира

Европейский кубок наций

Сезон 2016/18

Текущий состав 
Состав для участия в первом дивизионе Европейского кубка наций 2011/2012.

Результаты 
Обновление: 7 июля 2017 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Федерации регби Испании 
 Испания на RugbyData.com

Испания
Регби в Испании
Регби